Kameyama pode referir-se a:
Imperador Kameyama, o 90.º imperador do Japão.
Kameyama (Mie), cidade na província de Mie, no Japão.

Desambiguação